I Say I Say I Say — шостий студійний альбом англійської групи Erasure, який був випущений 17 травня 1994 року. Один з чотирьох альбомів гурту який здобув 1 місце у британському чарті музичних альбомів (1994).

Композиції 
 Take Me Back - 4:55
 I Love Saturday - 4:02
 Man in the Moon - 4:06
 So the Story Goes - 4:08
 Run to the Sun - 4:25
 Always - 3:57
 All Through the Years - 4:59
 Blues Away - 5:01
 Miracle - 4:12
 Because You're So Sweet - 4:17

Учасники запису 
 Вінс Кларк - вокал
 Енді Бел - синтезатор, басс

Позиція в чартах

Джерела 
 I Say I Say I Say  allmusic
 I Say I Say I Say  last.fm

Альбоми Erasure
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Травень 1994